Фуентес има више значења:

 Фуентес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фуентес (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику